Dogaru (< dogár < doágă <  < ; "butnar"):

 Dana Dogaru  (n. 1953), actriță română
 Grigore Dogaru
 Ion Dogaru
 Mircea Dogaru

Dogariu 
 Octavian Dogariu, deputat român (ales în județul Timiș)
 Arthur Dogariu, un fizician româno-american

Dogăroiu 
 Paula Dogăroiu

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera D
Dogar - Meșteșugar care face doage sau vase din doage 

Dogărie - atelier de butoaie ( vezi https://fr.wikipedia.org/wiki/Merranderie și https://de.wikipedia.org/wiki/Daubenhauer)

 Dogari
 Dogărescu
 Butnaru, Butnariu
 Büttner

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din greacă